Příjmení Benoist nosí více významných osobností:

 Alain de Benoist (* 1943) – francouzský intelektuál
 François Benoist (1794–1878) – francouzský varhaník, hudební pedagog a skladatel
 Luc Benoist (1893–1980) – francouzský historik umění
 Marie-Guillemine Benoist (1768–1826) – francouzská malířka
 Melissa Benoist (* 1988) – americká herečka a zpěvačka